L'Isle-Jourdain kan syfta på:

L'Isle-Jourdain, Gers, fransk kommun
L'Isle-Jourdain, Vienne, fransk kommun